Лос Салтос има више значења:

 Лос Салтос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Салтос (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Салтос (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику